Pareatidae — семейство змей. Ранее рассматривалось как подсемейство в составе семейства ужеобразных. Выделено в отдельное семейство.

Роды 
В состав семейства включают три рода:

Примечания

Ссылки 
 The Reptile Database: Pareidae.

Высшие змеи
Семейства пресмыкающихся